Oberbau steht für:
 das Gleis und die darunter befindliche Bettung, siehe Oberbau (Eisenbahn)
 die Straßenbefestigung oberhalb des Planums, siehe Oberbau (Straßenbau)
 eine organisatorische Ebene höchster Stufe, siehe Organisation
 eine ehemalige Schulform in Hamburg, siehe Oberbau (Hamburger Schulform)

Siehe auch:
 Unterbau
 Überbau